Юлий I:
 Юлий I — епископ Рима с 337 по 352 год.
 Секст Юлий Цезарь I — римский трибун 181 года до н. э.
 Юлиус I Кан (ум. 1237) — крупный венгерский барон.
 Юлиус I Ратот (ум. 1239) — крупный венгерский барон.
 Гай Юлий Цезарь — первый цезарь Рима.

См. также
 I Юлиев Альпийский легион
 Юлий (значения)